Sredez oder Sredets steht für: 

 einen alten Namen der bulgarischen Hauptstadt Sofia
 Gemeinde Sredez, eine bulgarische Gemeinde in der Oblast Burgas
 Sredez (Oblast Burgas), eine bulgarische Kleinstadt in der Oblast Burgas
 Sredez (Oblast Smoljan), ein Dorf in der bulgarischen Oblast Smoljan
 Sredez (Oblast Stara Sagora), ein Dorf in der bulgarischen Oblast Stara Sagora
 Sredez (Sofia), ein Stadtbezirk der bulgarischen Hauptstadt Sofia